«Морской царь и Василиса Премудрая» — сюжет восточнославянских народных сказок. По системе классификации сказочных сюжетов Aарне-Томпсона-Утера имеет индекс 313 «Чудесное бегство»: Юноша, обещанный чёрту (водяному царю, чародею), в назначенный срок является к нему, выполняет с помощью девушки (дочери водяного царя) трудные задания, бежит с нею; они превращаются в разных животных и предметы. — Сказки под номером 313A начинаются эпизодом: чёрт (водяной и др.) схватывает за бороду путника, который пытался напиться. Сказки типа 313В имеют такое начало: человек спасает птицу, она уносит его в заморское царство, дарит там ему чудесный ящичек, который он не должен открывать, нарушает запрет; сказки типа 313С заканчиваются эпизодом «Забытая невеста». Обычное начало сказок типа 313A, В, С — «Война птиц и зверей» или «Мышь и воробей».

Русских вариантов известно — 133, украинских — 59, белорусских — 18. Во втором томе сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» имеют номера  . Печаталаcь как в сборниках русских сказок, так выпускалась в виде аудиосказок. Публиковалась в русских сборниках сказок в адаптации автора Ирины Карнауховой.

Сказка также имеет много версий среди народов Калмыкии, Эвенкии, Татарстана, а также Литвы, Эстонии, Финляндии.

Сюжет из сборника А. Афанасьева 
Некоторые варианты сказки в сборнике Н. А. Афанасьева записаны в Воронежской (219), Рязанской (220), Малороссии (223) и Тверской (225) губерниях.

Согласно самому распространённому сюжету (№ 219 и 222), живший с царицей царь как-то поехал по чужим землям, а в это время его отсутствия царица родила ему сына. На обратном пути он в жаркий день, ощущая сильную жажду, царь попил воды из озера, чем прогневал Морского царя. Схватив царя за бороду, подводный владыка его отпустил, но с обещанием того, что царь отдаст ему то, чего он не знает есть у него дома. Вернувшись домой у царице, царь тут же понял, чего он не знает — это его сын Иван-царевич. Когда царевич подрос, пришлось отдавать долг Морскому царю, и был отправлен Иван-царевич на озеро. Там мо́лодец увидел 13 голубиц, одна из которых была дочь Морского царя — Василиса Премудрая. Она помогла царевичу выполнить три трудных задания, который дал Морской царь, и стала Ивану-царевичу женой. Вскоре, заскучав по родному дому, Иван-царевич и Василиса Премудрая сбежали из морского царства. Морской владыка устроил за ними погоню, но, соответствуя своему имени, мудрая царевна нашла способы, что бы укрыться от преследования. Когда они добрались до родной земли, Иван-царевич на радостях забыл о своей законной жене, и уже собирался свататься к другой. В очередной раз рассудительная Василиса Премудрая послала к нему голубей — и он вспомнил свою любимую родную жену. С тех пор стали они жить поживать и добра наживать.

Сказка говорит о том, что прежде, чем что-то обещать, надо хорошо подумать. А если обещаешь, то долг платежом красен.

См. также 
 Народные русские сказки
 Василиса Премудрая

Примечания

Ссылки 

 Морской царь и Василиса Премудрая — русская народная сказка
 Морской царь и Василиса Премудрая

Литературные произведения по алфавиту
Русские народные сказки